Двадесет шесто фудбалско првенство у Мађарској је одиграно у сезони 1928/29.

Преглед 
Играло је укупно дванаест клубова, МТК је освојио првенство, што му је била тринаеста титула. МТК је наступао под именом ФК Хунгарија. ФК Шабарија је била из Сомбатхеља а Башћа из Сегедина, ФК Бочкаи из Дебрецина и ФК Шомођ из Капошвара, остали клубови су били из Будимпеште.

Табела 

УУ = Укупно утакмица; ПБ = Победе; НР = Нерешено; ИЗ = Укупно пораза; ГД = Голова дато; ГП = Голова примљено; ГР = Гол-разлика; Бо = Бодова

Признања

Извор 
 Mező Ferenc: Futball adattár.

Извори

Спољашње везе 
 Hungary - Табеле финалиста (RSSSF)
 http://www.nemzetisport.hu

1928/29.
Фудбал у 1928.
Фудбал у 1929.